Ett flertal svenska kungligheter är kända under namnet Gustav Adolf av Sverige:
Gustaf Adolf, se nedan under Gustav Adolf
Gustav II Adolf (1594-1632), kung 1611, även kallad Gustav Adolf den store
Gustav IV Adolf (1778-1837), kung 1792
Gustaf VI Adolf (1882-1973), kung 1950
Gustav Adolf (1652-1652), potentiell prins 1652 (död samma år), son till Adolf Johan (av vissa betraktad som svensk prins redan då)
Gustaf Adolf (1906-1947), prins 1906, son till kung Gustaf VI Adolf